Baccarat kan syfta på:

 Baccarat, Meurthe-et-Moselle – kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i nordöstra Frankrike
 Baccarat (företag) – franskt  företag för glastillverkning
 Baccarat (kortspel) – kortspel, vanligt förekommande på kasinon

Se även
 Baccara – spansk tidigare sångduo